Sezon 2017/2018 był dla Motoru Lublin 11. sezonem na czwartym szczeblu ligowym. W trzydziestu czterech rozegranych spotkaniach, Motor zdobył 71 punktów i zajął 2. miejsce w tabeli. Sezon rozpoczął pod wodzą trenera Marcina Sasala, a zakończył z Piotrem Zasadą. Najlepszym strzelcem zespołu był Konrad Nowak, zdobywca 15 bramek.

Przebieg sezonu 

W przerwie letniej piłkarze Motoru do treningów powrócili 4 lipca 2017. Cztery dni później zagrali pierwszy przedsezonowy sparing z Radomiakiem w Suskowoli. Początek sezonu ligowego 2017/2018 zaplanowano na 12 sierpnia. Pod koniec czerwca nowy kontrakt z klubem podpisał bramkarz Paweł Socha. Do klubu przybyli Konrad Nowak (poprz. Wisła Puławy), Dmytro Koźban (poprz. Weres Równe), Przemysław Szkatuła (poprz. Polonia Bytom), Dawid Dzięgielewski (poprz. GKS Bełchatów), Michał Budzyński (poprz. Wisła Puławy) i Igor Korczakowski (poprz. MKS Piaseczno). Nowym trenerem bramkarzy został Arkadiusz Onyszko. Z Motoru odszedł między innymi Kamil Stachyra.

4 listopada 2017 po zwycięstwie nad Orlętami Radzyń Podlaski 4:0, Motor po raz pierwszy w sezonie objął fotel lidera III ligi. Dwa tygodnie później, w ostatnim meczu rundy jesiennej Motor zremisował na Arenie Lublin z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski i przy porażce Resovii z Podhalem Nowy Targ, „żółto-biało-niebiescy” zostali mistrzem jesieni. 24 listopada 2017 Motor zagrał mecz kontrolny z Lublinianką na bocznym boisku lubelskiej Areny, wygrywając 7:2.

Pierwszym zawodnikiem, który dołączył do Motoru w przerwie zimowej został Marcin Burkhardt (poprz. Pogoń Siedlce). Do treningów piłkarze powrócili 11 stycznia 2017, a pierwsze mecze kontrolne rozegrali 27 stycznia w Warszawie ze Zniczem Pruszków i Ursusem. Spotkania rozgrywane były po 45 minut. Dwa dni wcześniej kontrakt z Motorem podpisał Szymon Zgarda (poprz. Podbeskidzie Bielsko-Biała), a na początku lutego Konrad Kasolik (poprz. Soła Oświęcim). Z zespołu odszedł między innymi Kamil Cholerzyński.

16 kwietnia 2018 Marcin Sasal przestał pełnić funkcję pierwszego trenera zespołu. Dzień później oficjalna strona klubu poinformowała o zatrudnieniu na tym stanowisku Piotra Zasady, dotychczasowego drugiego trenera Motoru.

Czołówka tabeli 

 Kolejka po kolejce 

 zwycięstwo  remis  porażka

Mecze sparingowe

Mecze ligowe w sezonie 2017/2018

Kadra

Uwagi

Przypisy 

Motor Lublin
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie